19. Mistrzostwa Ameryki Środkowej i Karaibów Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się od 29 czerwca do 1 lipca 2012 w San Salvador w Salwadorze.

Rezultaty

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Salwadorze
2012
2012 w Salwadorze
San Salvador